Жендови́це () — село в Польше в сельской гмине Конюша Прошовицкого повята Малопольского воеводства.

Село располагается в 8 км от административного центра сельской гмины села Конюша, в 9 км от административного центра повята города Прошовице и в 24 км от административного центра воеводства города Краков.

В 1975—1998 годах село входило в состав Краковского воеводства.

Согласно письму Костюшко в Жендовицах родился Бартош Гловацкий.

Примечания 

Населённые пункты Прошовицкого повета